Quincampoix bezeichnet:

 Quincampoix (Seine-Maritime), eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Quincampoix (Seiche), einen Fluss in Frankreich/Bretagne, Nebenfluss der Seiche
 Quincampoix-Fleuzy, eine französische Gemeinde im Département Oise